Bintang kan syfta på följande:

 Bintang (öl), ett indonesiskt öl

Geografi

Indonesien 

 Pulau Bintan, ö, Kepulauan Riau, 
 Bintang (berg i Indonesien), Aceh, 
 Kecamatan Bintang, distrikt, Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar